MRTA steht für:
 Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, Untergrundbewegung
 Mass Rapid Transit Authority of Thailand, Verkehrsbehörde
 Bahnhof Röthenbach (Allgäu) (DS100-Code)

Abkürzung